Il torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi invernali 2022 si è disputato al Centro acquatico nazionale di Pechino, dal 2 all'8 febbraio 2022.

Squadre partecipanti

Fase a gironi

Classifica
Le prime quattro squadre si sono qualificate alle semifinali, turno in cui la prima classificata ha affrontato la quarta e la seconda ha affrontato la terza. In caso di parità nel numero di vittorie tra due squadre, la classifica è stata determinata dagli scontri diretti tra di esse.

Risultati
Gli orari di gara sono quelli locali (UTC+7).

Sessione 1
Mercoledì, 2 Febbraio, 20:05

Sessione 2
Giovedì, 3 Febbraio, 9:05

Sessione 3
Giovedì, 3 Febbraio, 14:05

Sessione 4
Giovedì, 3 Febbraio, 20:05

Sessione 5
Venerdì, 4 Febbraio, 8:35

Sessione 6
Venerdì, 4 Febbraio, 13:35

Sessione 7
Sabato, 5 Febbraio, 9:05

Sessione 8
Sabato, 5 Febbraio, 14:05

Sessione 9
Sabato, 5 Febbraio, 20:05

Sessione 10
Domenica, 6 Febbraio, 9:05

Sessione 11
Domenica, 6 Febbraio, 14:05

Sessione 12
Domenica, 6 Febbraio, 20:05

Sessione 13
Lunedì, 7 Febbraio, 9:05

Fase finale
La fase finale ha previsto due semifinali, nelle quali si sono sfidate la prima contro la quarta classificata e la seconda contro la terza. Le vincenti si sono affrontate in finale, mentre le due sconfitte si sono sfidate per contendersi la medaglia di bronzo.

Semifinali
Lunedì, 7 Febbraio, 20:05

Finale 3º posto
Martedì, 8 Febbraio, 14:05

Finale
Martedì, 8 Febbraio, 20:05

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni

D